Demonologic – album zespołu Homo Twist wydany w 2005 roku nakładem wytwórni Metal Mind. Płyta zadebiutowała na 21. miejscu listy OLiS w Polsce.

Lista utworów 
Źródło:.

Twórcy 
Źródło:.
 Maciej Maleńczuk – gitara, śpiew
 Tomasz Dominik – perkusja
 Piotr Lewicki – instrumenty klawiszowe
 Tomasz Pukacki – gitara basowa
 Jakub Rutkowski – perkusja

Przypisy 

Albumy Homo Twist
Albumy Metal Mind Productions
Albumy muzyczne wydane w roku 2005